En matemática, una función de transición puede referirse a:

 Una función de transición en topología: un homeomorfismo desde un atlas de coordenadas a otro. Dados dos atlas (Ui, φi) y (Uj, φj), la función de transición normalmente toma la forma

para algún conjunto F estando cubierto por la topología. Véase fibrado y atlas (matemáticas) para detalles adicionales.

 Una función de transición en teoría de autómatas, es una función que define las transiciones entre los estados de una Máquina de Turing, de un autómata finito o de otro tipo de autómatas. Se describe mediante una tabla de transición de estados.